

Pensamento político
 A parte mais radical da política de esquerda, incluindo:
 Anticapitalismo
 Extrema-esquerda

 Esquerdismo
 (Histórico): A parte de esquerda do radicalismo, um movimento político que se deslocou para o centro durante o século XX.

Partidos políticos e movimentos

 Na Dinamarca
 The Partido Social-Liberal (Dinamarca) (, lit. "Esquerda Radical", est. 1905), um partido social-liberal
 Na França

 Partido Radical de Esquerda (França) (, PRG, est. 1972), um partido social-liberal

 Na Grécia
 Syriza ou Coligação da Esquerda Radical (est. 2004), um partido político de esquerda